Pseudophloeosporella är ett släkte av svampar. Pseudophloeosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudophloeosporella